Красная Заря — многозначный термин.

Предприятия 
 «Красная Заря» — предприятие, производитель бельевого трикотажа в Москве.
 «Красная Заря» — предприятие, производитель телефонной техники в Санкт-Петербурге в 20—90-х годах XX века.

Спортивные клубы 
 «Красная заря» — ныне не существующий советский и российский клуб по хоккею с мячом из Санкт-Петербурга.
 «Красная заря» — ныне не существующий советский баскетбольный клуб из Ленинграда.
 «Красная заря» — ныне не существующий советский футбольный клуб из Ленинграда.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красная Заря — покинутый посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Красная Заря — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Красная Заря — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Красная Заря — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красная Заря — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2018 г.
 Красная Заря — прежнее название села Байзак Байзакского района Жамбылской области.
 Красная Заря — название аула Турлыбай Батыр в Меркенском районе Жамбылской области до 2011 года.

Россия 
Архангельская область
 Красная Заря — деревня в Котласском районе.

Башкортостан
 Красная Заря — деревня в Белебеевском районе.

Владимирская область
 Красная Заря — посёлок в Гусь-Хрустальном районе.

Волгоградская область
 Красная Заря — хутор в Новоаннинском районе.

Вологодская область
 Красная Заря — посёлок в Кадуйском районе.

Воронежская область
 Красная Заря — посёлок в Грибановском районе.

Костромская область
 Красная Заря — посёлок в Галичском районе.

Краснодарский край
 Красная Заря — посёлок в Кущёвском районе.

Красноярский край
 Красная Заря — деревня в Большеулуйском районе.

Курская область
 Красная Заря — хутор в Льговском районе.
 Красная Заря — хутор в Мантуровском районе.
 Красная Заря — деревня в Советском районе.

Ленинградская область
 Красная Заря — посёлок в Всеволожском районе.

Липецкая область
 Красная Заря — деревня в Данковском районе.

Новгородская область
 Красная Заря — деревня в Пестовском районе.

Орловская область
 Красная Заря — посёлок в Глазуновском районе.
 Красная Заря — посёлок в Краснозоренском районе.
 Красная Заря — посёлок в Кромском районе.
 Красная Заря — посёлок в Шаблыкинском районе.

Ростовская область
 Красная Заря — хутор в Азовском районе.
 Красная Заря — хутор в Миллеровском районе.

Тверская область
 Красная Заря — посёлок в Вышневолоцком районе.

Тульская область
 Красная Заря — деревня в Ефремовском районе.
 Красная Заря — деревня в Каменском районе.

Челябинская область
 Красная Заря — посёлок в Варненском районе.

Чувашия
 Красная Заря — посёлок в Ибресинском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Красная Заря — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Красная Заря — село в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Красная Заря — село в Перевальском районе Луганской области.

См. также 
 Красные Зори
 «Красная заря» C. Чернецкого
 Червоная Заря